Google TV puede referirse a:

 Google TV (interfaz), una interfaz actualizada de Android TV lanzada en 2020.
 Google TV (servicio), un servicio de vídeo a la carta antes conocido como Google Play Movies & TV.
 Google TV (sistema operativo), un sistema operativo descatalogado para televisores inteligentes.